14. Zimowy Puchar Europy w Rzutach – zawody lekkoatletyczne w konkurencjach rzutowych, które odbyły się 15 i 16 marca w Leirii w Portugalii.

Rezultaty

Mężczyźni

Seniorzy

Młodzieżowcy U23

Kobiety

Seniorki

Młodzieżowcy U23

Przypisy

Bibliografia 
 

2014 w lekkoatletyce
2014
Lekkoatletyka w Portugalii
2014 w Portugalii
Leiria